Il singolare del Legg Mason Tennis Classic 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Àlex Corretja era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Marcelo Ríos.

Andy Roddick ha battuto in finale 6–2, 6–3 Sjeng Schalken.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Legg Mason Tennis Classic 2001
ATP Tour 2001